Наслов „Женски разговори” може се односити на:

 Женски разговори (Душко Радовић) - збирка кратких прича Душка Радовића из 1972.
 Женски разговори (ТВ серија) - телевизијска серија из 1972.